Angermeier ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Angermeier (* 1962), deutsche Krimi-Schriftstellerin
 Heinrich Angermeier (1884–1945), deutscher Politiker (KPD, KPO) und Landwirt
 Heinz Angermeier (1924–2007), deutscher Historiker

Siehe auch:

 Georg Angermaier (1913–1945), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer 
 Angermeyer
 Angermayer
 Angermair